Vísani kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Víssani, ort, Epirus, Nomós Ioannínon, 
 Vyssiniá, ort, Västra Makedonien, Nomós Kastoriás, 

Robotskapade Greklandförgreningar